El nombre de puente medieval puede aludir a alguno de las siguientes construcciones españolas:

 Puente medieval de Herrera del Duque, en la provincia extremeña de Badajoz.
 Puente medieval de Orense, en la provincia gallega de Orense.
 Puente medieval de Simancas, en la provincia castellana de Valladolid.
 Puente medieval de Sonella, en la provincia valenciana de Castellón.